El término WebOS puede hacer referencia a:
 Web operating system, proyecto de investigación de computación de la Universidad de California en Berkeley.
 webOS, sistema operativo para dispositivos móviles creado por Palm, Inc., ahora propiedad de LG Electronics.